Suggestione – in psicologia, processo comunicativo che sollecita in un individuo una convinzione o una determinazione ad agire, senza che siano coinvolte logica o coercizione
Suggestione (The Saxon Charm, 1948) – film diretto da Claude Binyon
La suggestione – canzone di Rita Pavone